Il campionato italiano di calcio di Eccellenza regionale 2010-2011 è stato il ventesimo organizzato in Italia. Rappresenta il sesto livello del calcio italiano.

Questi sono i gironi organizzati dal Comitato Regionale della regione Lombardia.

Girone A

Squadre partecipanti

Classifica finale 

Legenda:
      Promossa in Serie D 2011-2012
      Ammessa ai play-off nazionali.
      retrocessa in Promozione 2011-2012 ai play-out.
      retrocessa in Promozione 2011-2012 subito.

Note:
Tre punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.

Risultati

Tabellone

Spareggi

Spareggio 12º posto

Spareggio 5º posto

Play-off

Semifinale

Finale

Play-out

Andata

Ritorno

Verdetti finali 
Promosse
  Naviglio Trezzano promosso in Serie D 2011-2012;
  Verbano ammesso ai play-off nazionali;
retrocesse
  Paullese e Vittuone retrocesse in Promozione Lombardia 2011-2012 direttamente;
 Insubria e Fanfulla retrocesse in Promozione Lombardia 2011-2012 dopo i play-out;
Provvedimenti successivi
  Verbano ammesso in Serie D 2011-2012;

Girone B

Squadre partecipanti

Classifica finale 

Legenda:
      Promossa in Serie D 2011-2012
      Ammessa ai play-off nazionali.
      retrocessa in Promozione 2011-2012 ai play-out.
      retrocessa in Promozione 2011-2012 subito.

Note:
Tre punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.

Risultati

Tabellone

Spareggi

Play-off

Semifinale

Finale

Play-out

Andata

Ritorno

Verdetti finali 
Promosse
 Mapello promosso in Serie D 2011-2012;
 Folgore Verano ammessa ai play-off nazionali;
retrocesse
 NibionnoXenia e Merate retrocesse in Promozione Lombardia 2011-2012 direttamente;
 Real Milano retrocesso in Promozione direttamente in ragione del distacco in classifica, tra la sedicesima e la tredicesima classificata, pari o superiore a 10 punti;
 Giana Erminio retrocesso in Promozione Lombardia 2011-2012 dopo i play-out.

Girone C

Squadre partecipanti

Classifica finale 

Legenda:
      Promossa in Serie D 2011-2012
      Ammessa ai play-off nazionali.
      retrocessa in Promozione 2011-2012 ai play-out.
      retrocessa in Promozione 2011-2012 subito.

Note:
Tre punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.

Risultati

Tabellone

Spareggi

Spareggio 16º posto

Play-off

Semifinale

Finale

Play-out

Andata

Ritorno

Verdetti finali 
Promosse
 Aurora Seriate promossa in Serie D 2011-2012;
 Aurora Travagliato ammessa ai play-off nazionali;
retrocesse
 Real Mornico e Grumellese retrocesse in Promozione Lombardia 2011-2012 direttamente;
 Gandinese e Rigamonti Nuvolera retrocesse in Promozione Lombardia 2011-2012 dopo i play-out;
Provvedimenti successivi
 Grumellese e Rigamonti Nuvolera riammesse in Eccellenza Lombardia 2011-2012.

Note

Bibliografia 
 Uomini e Gol Stagione 2010-11 di Nicola Binda e Roberto Cominoli - Edizioni uominiegol.com, Ramate di Casale Corte Cerro (VB) (ha pubblicato tutte le classifiche ufficiali dei campionati fino alla Promozione tratte da tutti i comunicati ufficiali regionali).

Collegamenti esterni 
 
 

Lombardia